St. Bernard, Saint Bernard o Saint-Bernard puede referirse a lugares diversos: 

 Saint-Bernard, comuna de Ain, Francia.
 Saint-Bernard, comuna de Côte-d'Or, Francia.
 Saint-Bernard, comuna de Isère, Francia.
 Saint-Bernard, comuna de Alto Rin, Francia.
 Saint-Bernard-de-Lacolle, municipio del Valle del Alto San Lorenzo en Quebec, Canadá.
 Saint-Bernard-de-Michaudville, municipio en Montéregie en Quebec, Canadá.
 Saint Bernard, Southern Leyte, Filipinas.
 St. Bernard, parroquia de Luisiana, Estados Unidos.
 St. Bernard, municipio de Ohio, Estados Unidos.